Nirm ist der Name folgender geografischer Orte:

 Nirm (Aachen), Ortsteil im Stadtteil Eilendorf der Stadt Aachen in der Städteregion Aachen (Nordrhein-Westfalen)
 Nirm (Geilenkirchen), Ortsteil der Stadt Geilenkirchen im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen)